Malkin ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Thomas Malkin (1803–1888), britischer Bergsteiger und Schriftsteller
 Barry Malkin (1938–2019), US-amerikanischer Filmeditor
 Beata Malkin (1892–1973), ukrainische Opernsängerin (Sopran)
 Borys Malkin (1917–2009), polnischer Anthropologe
 Chris Malkin (* 1967), englischer Fußballspieler
 Jacques Malkin (1875–1964), US-amerikanisch-russischer Violinist und Musikpädagoge
 Jewgeni Wladimirowitsch Malkin (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Joseph Malkin (1879–1969), russischer Violoncellist
 Manfred Malkin (1884–1966), US-amerikanisch-russischer Pianist und Musikpädagoge
 Michelle Malkin (* 1970), US-amerikanische Journalistin und Bloggerin 
 Peter Malkin (1927–2005), israelischer Agent
 Witali Borissowitsch Malkin (* 1952), russischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Georges Malkine (1898–1970), französischer Maler und Schauspieler